František Urban může být:

 František Urban (lesník) (1937), lesník a biolog
 František Urban (malíř) (1868–1919), malíř
 František Urban (politik) (1899–1978), čs. politik za ČSL